Zu den Strecken des Fahrplanfelds 308 (Solothurn–Worblaufen–Bern) siehe:

 Bahnstrecke Solothurn–Worblaufen
 Bahnstrecke Zollikofen–Bern (Worblaufen–Bern)

300…